Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3, 1-6, 1-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Ivan Lendl (semifinali)
 José Luis Clerc (Campione)
 Hans Gildemeister (semifinali)
 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Mario Martínez (quarti di finale)
 Tony Giammalva (secondo turno)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)

 Chris Lewis (terzo turno)
 Mario Martínez (terzo turno)
 Assente
 Peter Elter (terzo turno)
 Kjell Johansson (primo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)
 Jean-François Caujolle (terzo turno)
 Jairo Velasco, Sr. (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1980